Терешковичи () — агрогородок в Гомельском районе Гомельской области Республики Беларусь. Административный центр Терешковичского сельсовета.

География 
В 20 км на юг от Гомеля. В 14 км от железнодорожной станции Терюха.

Транспортная система 
Транспортная связь по просёлочной, а затем по автомобильной дороге Новая Гута — Гомель. В деревне 602 жилых дома (2004 год). Планировка состоит из дугообразной улицы, с направленностью с юго-востока на северо-запад. Застройка двухсторонняя, дома преимущественно деревянные, усадебного типа. В 1987 году построены 50 кирпичных домов, в которые были переселены жители с загрязнённых после катастрофы на Чернобыльской АЭС территорий.

Улицы 
 Куюкова
 Лесная
 Мира
 Молодежная
 Новая
 Нагорная
 Пастуховского
 Победы
 Советская
 Совхозная
 Солнечная
 Суливанского
 Фабричная
 Центральная

Водная система 
На реке Уть (приток реки Сож).

История 
Согласно письменным источникам деревня известна с XVI века в Речицком повете Минского воеводства Великого княжества Литовского, владения Великого князя. Упоминается в 1526—1531 годах в источниках по конфликту между ВКЛ и Московским государством. В 1640-е годы согласно инвентаря Гомельского староства являлась селом с 4 дымами, 2 службами. После 1-го раздела Речи Посполитой в 1772 году в составе Российской империи. В 1775 году деревня находилась во владении фельдмаршала графа П.А. Румянцева-Задунайского. С 1785 года владение дворянина Хильчевского, а впоследствии помещиков Зубовичей, Подотчевских. . В середине XIX века активно работала местная пристань. Работали корчма, церковно-приходская школа, народное училище, в котором в 1868 году было 27, а в 1907 году 57 учеников. В 1897 году действовали водяная и ветряная мельницы. В 1909 году в Дятловичской волости Гомельского уезда Могилёвской губернии.

В 1926 году действовали почтовое отделение, лавка, начальная школа, лечебный пункт. С 8 декабря 1926 года центр Терешковичского сельсовета Дятловичского, с 4 августа 1927 года Гомельского районов Гомельского округа, с 20 февраля 1938 года Гомельской области. В 1930 году организован колхоз «Коммунар». Работали водяная мельница, кузница.

Во время Великой Отечественной войны в 1942 и в сентябре 1943 годов оккупанты сожгли 84 двора и убили 12 мирных жителей. На фронтах погибли 61 житель деревни.

В 1959 году центр совхоза «Новобелицкий». Размещаются птицефабрика, швейная мастерская, средняя и музыкальная школы, Дом культуры, библиотека, комплексный приёмный пункт, амбулатория, детские ясли-сад, отделение связи, столовая, 4 магазина. В 1962 году к Терешковичам присоединена деревня Фёдоровка.

С 1962 года в деревне существует ансамбль песни «Харошкі», которому присвоено звание народного.

Население 
 1897 год — 40 дворов, 245 жителей (согласно переписи).
 1909 год — 59 дворов, 375 жителей.
 1926 год — 67 дворов.
 1940 год — 85 дворов.
 1959 год — 127 жителей (согласно переписи).
 2004 год — 602 двора, 1777 жителей.

Известные уроженцы 
 Д.П. Бортновский — генерал-лейтенант авиации
 И.С. Туловский — генерал-майор артиллерии

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя / Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. — Мн.: БелЭн, 2004. — Т. 1, Кн. 1: Гомельская вобласць / С. В. Марцэлеў. — 632 с. — 4000 экз. ISBN 985-11-0303-9 ISBN 985-11-0302-0

Населённые пункты Гомельского района